«Приалит» — российский женский футбольный клуб из города Реутов, основан в 2000 году.

Достижения 
 5 место в Высшей лиге в 2006 году.
 Чемпион Московской области в 2012 и 2013 годах.
 8 марта 2007 года в манеже ФК «Спартак» состоялся товарищеский матч между мужской сборной ветеранов отечественного футбола и женской командой «Приалит» из Реутова. Cборная ветеранов, за которую играли такие известные футболисты как Гаврилов, Черенков, Cорокин, Янец, Егорович, Зюзин, Каюмов, Кокорев, Ольшанский, Мирзоян, Сучилин, Никифоренко, Зенков, одержала победу. Сб.ветеранов — «Приалит» 2:1 (Мирзоян, Черенков — Порядина)

Тренеры 
 Успенская Ирина Михайловна (2015)

Статистика выступлений

Чемпионат России

Кубок России 
 2004 | 1/8 | Приалит — НИКА Нижний Новгород 2:0
 2004 | 1/4 | Приалит — Лада (Тольятти) 0:2, -:+

 2005 | 1/8 | Анненки — Приалит -:+
 2005 | 1/4 | Приалит — Рязань-ВДВ 0:1

 2006 | 1/8 | Чертаново — Приалит 1:4
 2006 | 1/4 | Приалит — Надежда 1:1 (пен.2:4)

Примечания 

Женские футбольные клубы России
Футбольные клубы Московской области
Спортивные клубы Реутова